Big Brook (englisch für „großer Bach“) bezeichnet zahlreiche Fließgewässer:

in Australien:
 Big Brook (Murray River) in Westaustralien

in Kanada:
 Big Brook (Lake Michael), Fluss in Labrador
 52 kleinere Flüsse

in den Vereinigten Staaten:
 37 kleinere Flüsse